Синдеканы — семейство трансмембранных белков, которые функционируют как ко-рецепторы, в частности, рецепторов, сопряжённых с G-белком. Синдеканы содержат от трёх до пяти гепарансульгатных и хондроитинсульфатных цепей, которые позволяют им связывать большое разнообразие лигандов, таких как факторы роста фибробластов, факторы роста эндотелия сосудов, трансформирующий фактор роста бета, фибронектин и антитромбин. Вазаимодействие между фибронектином и некоторыми синдеканами может модулироваться белком внеклеточного матрикса тенасцином C.

См. также 
 Синдекан 1 
 Синдекан 2 
 Синдекан 3 
 Синдекан 4

Ссылки 
 Клеточный матрикс. Синдекан.

Гликопротеины
Мембранные белки